Han llevado el nombre de Humberto de Saboya :

De los condes de la casa de Saboya :

 Humberto I de Saboya apodado «de las Blancas-Manos» (v. 970/980-v. 1042/1048), fundador de la dinastía de los Humbertiens y de Saboya, conde (v. 1027-v. 1042/1048) ;
 Humberto II de Saboya (v. 1065-1103), conde (1080-1103) ;
 Humberto III de Saboya (1136-1189), conde (1148-1189) ;

De los miembros de la familia de Saboya :

 Humberto (1198-1223) y Humberto (muerto en 1223), hijos del conde Tomás I de Saboya;
 Humberto I (1844-1900), rey de Italia;
 Humberto II (1904-1983), rey de Italia;
 Humberto de Saboya-Aosta (1889-1918), conde de Salemi, hijo de Amadeo I de España.

Nombre llevado por los bastardos de los condes de Saboya, entre mitad del siglo XIV y el siglo XV:

 Humberto de Saboya (muerto en 1374) llamado el « Bastardo de Saboya », hijo natural del conde Aimón de Saboya, fundador de la rama Saboya-Arvillard ;
 Humbert (II) de Saboya-Arvillard (muerteoen 1422), hiljonaturaledel precedente ;
 Humberto de Saboya (v. 1377-1443) llamado el « Bastardo de Saboya » o el « Gran Bastardo de Saboya », hijo ilegítimo del conde Amadeo VII.

Referencias 

Wikiproyecto:Francia/Artículos